L'édition 2022 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 14 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, de l'Australien Alex de Minaur, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Lorenzo Musetti et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Jiří Veselý, Alex Molčan, Emil Ruusuvuori, João Sousa et Elias Ymer.

Lauréats 
L'Espagnol, finaliste sortant, Roberto Bautista-Agut remporte le tournoi en battant en finale Nikoloz Basilashvili. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Denis Shapovalov. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, le  de la saison après Melbourne et Adélaïde en janvier.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Doha
Sport au Qatar en 2022
Tennis en février 2022